São José is een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lisboa en telt 3279 inwoners (2001).

Plaats in Portugal